Zlatibor (district), een district in Servië
Zlatibor (gebergte), een gebergte in Servië
Zlatibor (voetbalclub), Servië